Новопереде́лкино:

 Ново-Переделкино — район города Москвы.
 Новопеределкино — станция метро Москвы.
 Новопеределкино — железнодорожная платформа в Москве на ответвлении от Киевского направления МЖД.

См. также:

 Переделкино